Села:
 Студенок — Сумська область, Глухівський район
 Студенок — Харківська область, Ізюмський район
 Студенок — Харківська область, Чугуївський район

Річки:
 Студенок — річка в Чугуївському районі Харківської області. Вона починається за селищем Кам'яна Яруга і впадає в річку Уди біля селища Есхар.
 Студенок — річка в Харківському районі Харківської області. Вона починається на території м. Харкова, протікає через селища міського типу Безлюдівка i Васищеве і впадає в останньому в річку Уди.